{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (87001) - || 2000 JN44 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87002) - || 2000 JK46 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87003) - || 2000 JL46 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87004) - || 2000 JU49 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87005) - || 2000 JJ52 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87006) - || 2000 JU53 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87007) - || 2000 JF55 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87008) - || 2000 JK55 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87009) - || 2000 JN55 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87010) - || 2000 JR55 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87011) - || 2000 JQ56 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87012) - || 2000 JM57 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87013) - || 2000 JP57 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87014) - || 2000 JV57 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87015) - || 2000 JJ58 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87016) - || 2000 JJ62 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87017) - || 2000 JJ63 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87018) - || 2000 JL63 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87019) - || 2000 JY63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87020) - || 2000 JA64 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87021) - || 2000 JR65 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87022) - || 2000 JU65 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87023) - || 2000 JC66 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87024) - || 2000 JS66 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87025) - || 2000 JT66 || 7 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87026) - || 2000 JH76 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87027) - || 2000 JJ77 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87028) - || 2000 JA78 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87029) - || 2000 JP81 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87030) - || 2000 JO82 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87031) - || 2000 JS83 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87032) - || 2000 JE84 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87033) - || 2000 KK || 24 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (87034) - || 2000 KT1 || 26 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (87035) - || 2000 KE2 || 26 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87036) - || 2000 KW3 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87037) - || 2000 KC4 || 27 maart 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (87038) - || 2000 KU4 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87039) - || 2000 KT5 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87040) - || 2000 KJ6 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87041) - || 2000 KV6 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87042) - || 2000 KX6 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87043) - || 2000 KQ7 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87044) - || 2000 KC8 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87045) - || 2000 KJ9 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87046) - || 2000 KT12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87047) - || 2000 KZ16 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87048) - || 2000 KT20 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87049) - || 2000 KP21 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87050) - || 2000 KS21 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87051) - || 2000 KO26 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87052) - || 2000 KG27 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87053) - || 2000 KZ29 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87054) - || 2000 KU30 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87055) - || 2000 KP32 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87056) - || 2000 KX34 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87057) - || 2000 KD35 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87058) - || 2000 KY35 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87059) - || 2000 KZ36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87060) - || 2000 KF39 || 24 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (87061) - || 2000 KP45 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (87062) - || 2000 KC53 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87063) - || 2000 KO53 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87064) - || 2000 KW54 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87065) - || 2000 KM56 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87066) - || 2000 KP56 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87067) - || 2000 KA57 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87068) - || 2000 KN58 || 24 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87069) - || 2000 KE59 || 24 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (87070) - || 2000 KP59 || 25 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87071) - || 2000 KM61 || 25 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87072) - || 2000 KF62 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87073) - || 2000 KF66 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87074) - || 2000 KC68 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87075) - || 2000 KK70 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87076) - || 2000 KL73 || 28 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87077) - || 2000 KS73 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87078) - || 2000 KC74 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87079) - || 2000 KG75 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87080) - || 2000 KH75 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87081) - || 2000 KH76 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87082) - || 2000 KU76 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87083) - || 2000 KV76 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87084) - || 2000 KY76 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87085) - || 2000 KU78 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87086) - || 2000 KZ81 || 24 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87087) - || 2000 KA83 || 25 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87088) Joannewheeler || 2000 LY || 2 juni 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (87089) - || 2000 LF1 || 1 juni 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (87090) - || 2000 LX2 || 4 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87091) - || 2000 LB3 || 5 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87092) - || 2000 LK3 || 4 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87093) - || 2000 LW6 || 1 juni 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (87094) - || 2000 LA7 || 1 juni 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (87095) - || 2000 LO7 || 5 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87096) - || 2000 LU9 || 6 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87097) Lomaki || 2000 LJ10 || 7 juni 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (87098) - || 2000 LS10 || 1 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87099) - || 2000 LV12 || 5 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87100) - || 2000 LU14 || 7 juni 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten